

Personnalités 
 Ivan Ribar (1881-1968), homme politique yougoslave d'origine croate ;
 Ivo Lola Ribar (1916-1943), avocat et étudiant en philosophie yougoslave, fils du précédent ;
 Jean-Luc Ribar (1965-2022), footballeur français.

Lieux 
 Dr Ivan Ribar, un quartier de Belgrade en Serbie.
 la Maison Ribar, située à Belgrade.

Homonymie de patronyme